Padre padrone – romanzo di Gavino Ledda
Padre padrone – film dei fratelli Taviani del 1977, ispirato al romanzo di Ledda